Cloux steht für:

 Cloux (Fluss), Fluss in Frankreich
 Fokko du Cloux (1954–2006), niederländischer Mathematiker